Новоастраха́нське —  село в Україні, у Шульгинській сільській громаді Старобільського району Луганської області. Населення становить 13 осіб. Орган місцевого самоврядування — Малохатська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Новоастраханське 

Села Луганської області